Charles Duboule (1895-1956), homme politique suisse
 Denis Duboule, biologiste franco-suisse, professeur à l'Université de Genève et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
 Gilbert Duboule, (1925-1983), homme politique suisse